Jacques de Callières (mort en 1697), militaire et homme de lettres français, père de : 
 François de Callières (1645-1717), diplomate et homme de lettres français
 Louis-Hector de Callières (1648-1703), gouverneur de la Nouvelle-France